Padamulya (Majalaya), een plaats in Indonesië
Padamulya (Cipunagara), een plaats in Indonesië
Padamulya (Pasirwangi), een plaats in Indonesië
Padamulya (Maleber), een plaats in Indonesië
Padamulya (Cihaurbeuti), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing